Индивидуальная гонка с раздельным стартом среди мужчин на чемпионате мира по шоссейным велогонкам 2015 года прошла 23 сентября в американском Ричмонде. 

Действующий чемпион мира — британец Бредли Уиггинс завершил карьеру на шоссе в апреле и не вышел на старт гонки. Впервые в карьере победу на чемпионате мира одержал белорусский гонщик Василий Кириенко, который до этого завоёвывал бронзу в 2012 году. Два других призёра завоевали свои первые личные медали чемпионатов мира. Вторым стал итальянец Адриано Малори, а бронзовым призёром — француз Жером Коппель.

Маршрут 
Первые несколько километров дистанции представляли собой спуск, который в дальнейшем сменился на комбинацию спусков и подъёмов со средним градиентом около трёх процентов.

Главное препятствие маршрута расположено на последнем километре дистанции — трёхсотметровый подъём со средним градиентом 7%. После прохождения этого холма участникам оставалось преодолеть только финишную прямую длиной 680 метров.

Результаты

Ссылки 
Финишной протокол

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2015